Le terme voice over peut désigner deux choses :

 voix off (faux anglicisme), une technique de procédé narratif ;
 VoiceOver, un logiciel.